Le tournoi de Charlotte est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 9 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Peaches Bartkowicz.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Charlotte

Navigation 

dames 1967
Charlotte
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en mai 1967